X-Twin ist der Markenname sehr kleiner und leichter als Fertigmodelle verkaufter, ferngesteuerter Elektroflugmodelle. Produziert werden sie von der chinesischen Firma Silverlit, die ihren deutschen Sitz in Nürnberg hat.
Sie werden in die Gruppe der Slowflyer oder Parkflyer eingeordnet.

Konzept 
Die Minimodelle sind in verschiedenen Flugzeugtypen, vom Doppeldecker, Eindecker bis zum Entenflügler erhältlich, haben eine Spannweite von 20 bis 30 cm und ein Fluggewicht von ungefähr 20 g.
Der Antrieb erfolgt über zwei Miniatur-Elektromotoren, die, mit Druckpropeller ausgestattet, an den Tragflächen befestigt sind und Drehzahlen um die 16.000–19.000 min−1 leisten.
Die Modelle bestehen überwiegend aus einem leichten, kaum zerbrechlichen Schaumstoff (EPP), die Leitwerke teilweise aus sehr dünnem Depron.
Die Modelle sind Ready to Fly (RTF) und benötigen somit keine flugvorbereitenden Bastelarbeiten.
Bevorzugte Fluggebiete sind Parks oder Gärten.

Steuertechnik 
Die Steuerung erfolgt über eine 2-Kanal-proportional-digitale Fernsteuerung, im 27-MHz-Bereich, lieferbar in drei voreingestellten Kanälen (A-B-C), mit sieben Stufen Vorwärtsschub und je einer Steuerstufe für links und rechts.
Die asynchrone Drehzahlregelung der Motoren bewirkt den Kurven- und Höhenflug.
Der Geradeausflug kann mit einem Trimmknopf kalibriert werden.

Akku und Ladetechnik 
Die Fernbedienung wird über sechs AA-Batterien gespeist, über die die Ladung des 3,7-V-Lithium-Polymer-(LiPo)-Flugakkus im Modell durch ein integriertes Ladekabel des Senders erfolgt.
Die Ladeelektronik beendet die Ladung bei vollem Ladestatus automatisch. Der Flugakku wird im Betrieb durch Abschalten gegen Tiefentladung geschützt.
Die Ladezeit nimmt ca. 20–30 Minuten in Anspruch, die Flugzeit beträgt 10–15 Minuten.

Mindestalter 
Das vom Hersteller empfohlene Mindestalter beträgt acht Jahre, wobei der Schwierigkeitsgrad aufgrund des sehr geringen Gewichts stark windabhängig ist. Bei Windstille oder nur leichten Luftbewegungen sind die Flugmodelle auch von Kindern gut beherrschbar.

Modelle 
 Sport (Eindecker, Spannweite: 30 cm)
 Turbo (Entenflügler (Canard), Spannweite: 30 cm)
 Bi-Wing und Classic Trainer (Doppeldecker, Spannweite: 22 cm)
 Jet (Jet-Eindecker, Spannweite: 25 cm)
 Eagle-Wing (Eindecker, Spannweite: 25 cm)
 Air-Acrobat und Air-Dasher (Eindecker mit gesteuertem Höhenruder, Spannweite: 32 cm)
 Single-Wing (Eindecker, nur ein Motor, gesteuertes Seitenruder, Spannweite: 27 cm)
 Airlifter (Eindecker Transall-Nachbildung, Spannweite: 46 cm; Gewicht: 80 g)
 Boeing 737 (groß, Impeller Motoren, Spannweite: 50 cm; Gewicht: 170 g)
 Thunder Jet (Impeller, Spannweite: 26 cm)
 Speedy Plus (Eindecker, Spannweite 47 cm, 4 Motoren)

Folgende Flugmodelle sind nur für Innenräume gedacht und werden mittels Infrarot-Fernbedienung gesteuert:
 PalmZ (Doppeldecker, nur ein Motor, gesteuertes Seitenruder, ca. 6 × 7 m, Spannweite: 21 cm)
 PalmX (Eindecker, nur ein Motor, gesteuertes Seitenruder, Gewicht: 7 g)
 Wingmaster (Flatterflügel-Antrieb, gesteuertes Seitenruder, Gewicht: 12 g)
 Stingray (Nurflügler, nur ein Motor, gesteuertes Seitenruder, Gewicht: 10 g)

Weblinks 
 Silverlit internationale Homepage
 Silverlit deutsche Homepage
 Silverlit Modelle: Tests und Berichte

Einzelnachweise 

Modellflugzeug